L''église de Sipoo peut signifier ce qui suit :

 L'ancienne église de Sipoo, église en pierre grise à Sipoo, achevée en 1454
 La , une église néo-gothique en briques rouges à Sipoo, achevée en 1885
 L'Église de Sipoo, le nom d'un bâtiment résidentiel Art nouveau situé à Helsinki et construit en 1906-1976.